Nationalverband steht für:
Deutscher Nationalverband, deutschfreiheitlicher Parteienverbund in Österreich
Flämischer Nationalverband, nationalistische Partei in Belgien
Nationalverband der Bibliophilen, Russland
Siehe auch:
Vene Rahvuslik Liit Eestis